Ameliense – abitanti di Amélia Rodrigues
Ameliense – abitanti di Santa Amélia